Кахрис - небольшой род травянистых и кустарниковых растений, описанный Карлом Линнеем в 1753 году. До настоящего времени систематика видов, входящих в этот род, подвергалась различным трактовкам, по современной классификации в него включены ранее самостоятельные таксоны 
,  и др. Русскоязычное название кахрис (ж.р.) является калькой с латинского и приводится по изданию .

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. 1: 346.

Род Кахрис относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды 
 со статусом «подтвержденный» ('accepted')

 - Кахрис каспийская, Двулакунница каспийская 

 - Кахрис мелкоплодная, Двулакунница мелкоплодная или Фенхель конский мелкоплодный

 со статусом «непроверенный» ('unchecked')

Примечания 

Зонтичные